Ясиновський; Ясіновський

 Ясиновський Валентин Мартем'янович (1924—2017) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Ясиновський Леонід Лазаревич (1923—2003) — актор театру і кіно, театральний режисер. Народний артист СРСР.
 Ясиновський Михайло Олександрович (1899—1972) — український лікар-інтерніст, заслужений діяч науки УРСР, член АМН СРСР.
 Пінхас Ясиновський (1886—1955) — американський композитор і музикознавець, кантор.
 Ясіновський Іван Андрійович — директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Львівлісозахист», заслужений лісівник України.
 Ясіновський Роман Володимирович (* 1982) — український актор театру та кіно.
 Ясіновський Юрій Павлович (* 1944) — музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор.

 Ясиновський — хутір у Куйбишевському районі Ростовської області Росії.

Примітки